Gaubert est un nom propre pouvant désigner un prénom, un patronyme et un nom de lieu.

C'est un prénom masculin désuet. C'est aussi un patronyme attesté notamment en France . Selon Marie-Thérèse Morlet, ce nom de famille est issu du nom de personne germanique Gautberht composé de :

 gaut-, nom du peuple gothique (les Goths)
 et de -berht, signifiant brillant, illustre.

Elle attribue la même étymologie au patronyme .

Prénom 
Le prénom Gaubert, similaire aux prénoms anciens Gausbert ou Gauzbert, est notamment porté par :

 Gaubert (plus souvent écrit Gausbert), Comte du Roussillon et d'Empuries de 915 à 930. Il est l'époux de Trudegarde. Ses batailles victorieuses contre les Sarrasins lui valent le surnom de « Héros Triomphant ».
 Gaubert du Val, aussi appelé Gasbert de Valle, religieux catholique du .

Patronyme 
Ce patronyme est plus populaire dans les départements de l'Aveyron, des Côtes-d'Armor et des Alpes-de-Haute-Provence.

 André Gaubert (1911-1991), homme politique français ;
 Christian Gaubert (1944-), compositeur français ;
 Danièle Gaubert (1943-1987), comédienne française ;
 Elsa Gaubert (2000-), céiste française ;
 Ernest Gaubert (1881-1945), journaliste, romancier et poète français ;
 Ginette Gaubert (1904-1987), actrice française ;
 Jean Gaubert (1947-), homme politique français ;
 Jeremy Gaubert (1983-), joueur professionnel de poker américain ;
 Michel Gaubert, illustrateur sonore ;
 Patrick Gaubert (1948), dentiste et homme politique français ;
 Philippe Gaubert (1879-1941), chef d’orchestre, flûtiste et compositeur français ;
 Thierry Gaubert (1951-), spécialiste en communication, frère de Patrick Gaubert.

Saints chrétiens 

 Saint Valbert de Luxeuil : Valbert, Walbert, Waldebertus, Vaubert ou Gaubert, moine né vers 595 mort le . Disciple de saint Colomban, il succède à saint Eustache et devient vers 629 le troisième abbé de Luxeuil, actuellement en Franche-Comté. Canonisé, il est fêté le 2 mai.
 Gaubert († 1079), prêtre et ermite en Auvergne, fondateur du monastère de Montsalvy. Il est fêté le 27 mai.

Toponyme 

 Gaubert, hameau de la commune de Guillonville, département d’Eure-et-Loir, région Centre-Val de Loire ;
 Gaubert (ou Galbertum, cité au ), rattaché à Digne-les-Bains, département des Alpes-de-Haute-Provence, région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 1862 ;
 gare de Gaubert-Le Chaffaut, une gare ferroviaire située sur la commune française de Digne-les-Bains, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Ernest Nègre (1907-2000) (TPG) indique que le toponyme a pour origine le nom de personne. Il en cite deux : celui de la commune de Digne(-les-Bains) et celui de la commune de Pailherols qu’il situe dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (et non dans le département du Cantal).

Pseudonyme 
 Jean-Marie Gaubert, pseudonyme utilisé par Jean-Marie Poiré pour la réalisation de Just Visiting (Les Visiteurs en Amérique) (2000)

Sources et Bibliographie 

 Marie-Thérèse Morlet, Dictionnaire étymologique des noms de famille, [première édition : Perrin, Paris, 1991, 983 p. ,] deuxième édition : Perrin, Paris, 1997, 1032 p.  

 . Site consulté le . 
 . Site consulté le .
 Ernest Nègre (1907-2000), Toponymie générale de la France (TPG) en 3 volumes (1990, 1990 et 1991)

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme